André Paillé, animateur radio-télévision et acteur québécois 
 Daniel Paillé, économiste et homme politique québécois
 Daniel Paille, joueur professionnel de hockey sur glace
 Dominique Paillé, homme politique français
 Léonard Paillé dit Paillard, charpentier, ancêtre de la plupart des Paillé d'Amérique
 Madame Paillé, (Suzanne Amomba), personnalité guyanaise des XVII et XVIIIe siècles
 Marcel Paillé, joueur professionnel de hockey sur glace
 Michel Paillé, démographe québécois
 Pascal-Pierre Paillé, éducateur et homme politique québécois

Paillé est aussi un toponyme qui peut désigner :
 Paillé, une commune française de la Charente-Maritime

Voir aussi 
 Famille Paillé
 commons:Paillé in heraldry